Ащысай — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ащысай (до 2 июля 2003 года Благовещенское) — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Ащысай — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Ащысай — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Ащысай (до 2021 года — Коммунизм) — село в Келесском районе Туркестанской области.

См. также 
 
 Ашысай
 Ачисай